Hirayama est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji, le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

 Hirayama Tōgo (-), alias Ihara Saikaku, poète et écrivain japonais ;
 Hirayama Gyōzō (1759–1828), épéiste japonais ;
 Kiyotsugu Hirayama (-), astronome japonais ;
 Takeshi Hirayama (1923-1995), épidémiologiste du cancer et militant antitabac japonais ;
 Shin Hirayama (1945-), premier astronome japonais à avoir découvert un astéroïde ;
 Kōichirō Hirayama (1946-), lutteur japonais ;
 Hideyuki Hirayama (1950-), réalisateur japonais ;
 Ren Hirayama (1956-), paléontologue japonais ;
 Yuji Hirayama (-), grimpeur japonais ;
 Hiroyuki Hirayama (1977-), acteur japonais ;
 Tomonori Hirayama (1978-), joueur de football japonais ;
 Sōta Hirayama (1985-), joueur de football japonais ;
 Nathan Hirayama (1988-), joueur canadien de rugby à XV.

Astronomie 
 (1999) Hirayama, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Famille de Hirayama, ensemble de planètes mineures qui partagent des éléments orbitaux similaires